Dahlem (Luxemburg), een plaats in het groothertogdom Luxemburg.
 Dahlem (Nedersaksen), een Duitse gemeente in het district Lüneburg in Nedersaksen.
 Dahlem (Noordrijn-Westfalen), een Duitse gemeente in het district Euskirchen in Noordrijn-Westfalen.
 Dahlem (Rijnland-Palts) een Duitse gemeente in het district Bitburg-Prüm in Rijnland-Palts.
 Berlin-Dahlem, een stadsdeel van Berlijn.
 Domäne Dahlem, een openluchtmuseum in Berlin-Dahlem.
 Dahlem-Dorf, een Berlijns metrostation.